Основин — фамилия; имеет женскую форму Основина.
 Основин, Вячеслав Игоревич (род. 1994) — российский хоккеист, нападающий.
 Основин, Дмитрий Михайлович (1904—1945) — советский историк, старший лейтенант РККА, Национальный Герой Чехословакии.

Основина 
 Основина, Ирина Евгеньевна (род. 1965) — российская актриса театра и кино.